Натаниэль Смиберт (; 1734—1756) — американский художник-портретист.

Биография 
Родилcя 20 января 1734 года в Бостоне (по другим данным родился в 1735 году).

Живописи учился у отца — Джона Смиберта. Написал несколько портретов, в частности учёного Эзры Стайлза, архитектора  и Дороти Уэнделл — Dorothy Wendell (Mrs. Richard Skinner).

Умер в Бостоне 8 ноября 1756 года. Был похоронен на городском кладбище Гранари.

Примечания

Ссылки 
 Nathaniel Smibert (1735—1756)

Художники США
Похороненные на кладбище Гранари